Вахрамеево — название населённых пунктов:

Россия 
 Вахрамеево — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Вахрамеево — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Вахрамеево — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.